Seznam brigad z zaporedno številko 60.

Seznam 
 Pehotne
 60. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Artilerijske
 60. brigada Kraljeve garnizijske artilerije

 Oklepne
 60. oklepna brigada (Sirija)

Glej tudi